Helgi Ólafsson kan syfta på:

 Helgi Ólafsson (verksam under 1600-talet), isländsk filolog
 Helgi Ólafsson (född 1956), isländsk schackspelare